O Sunday  é uma banda, grupo musical paulistano, que gravou exclusivamente em inglês (de 1970 a 1975). O Sunday inicial teve diversas formações, incluindo os seguintes músicos: Helio Costa Manso (vocal, teclados) Marcelo Caggiano (guitarra), Fábio Gasparini (guitarra), Vivian Costa Manso (vocal), Carlinhos Marques (guitarra e vocal), Márcio Negrão ( guitarra e voz ), Claúdio Negrão ( baixo ), Fábio Nestares (vocal, violão) e Gel Fernandes (bateria). Seus sucessos foram quase todos regravações de composições estrangeiras, como "Well All Right" de Buddy Holly (no arranjo do grupo inglês Blind Faith), "I'm Gonna Get Married" de Lou Christie e "Sit Down I Think I Love You" do grupo Buffalo Springfield. Uma das composições do grupo, "Hand By Hand (Side By Side)", foi regravada na Austrália anos depois por Dawn Dixon.

Hélio Costa Manso, mais tarde, foi produtor dos selos RGE e Som Livre e alcançou expressivo êxito gravando e compondo para a Rede Globo vários temas de novelas sob o pseudônimo de Steve MacLean. Fabio Gasparini foi Ted Gaz, guitarrista do Magazine (banda brasileira) e, Vivian Costa Manso, esposa do Hélio, integrou por onze anos o grupo Harmony Cats e também como a principal cantora da famosa orquestra Super Som T. A.

Com "I'm gonna get married", nos anos 70, o Sunday recebeu o prêmio do disco de maior vendagem no Brasil.

No período de 1980 a 1987, o Sunday atuou como grupo residente no Victoria Pub em São Paulo.

Em 1982 o Sunday gravou para a Som Livre, sob o nome de Midnight Ramblers um cd de Country Music.

O tema de abertura da novela "Os Imigrantes" exibida na TV Bandeirantes foi gravada pelo Sunday, e faz parte do LP da trilha sonora.

No ano 2000 o Sunday participou do evento Celebration 2000, no Clube Pinheiros, juntamente com os seguintes grupos: Lee Jackson, Kompha, Memphis e Vat 69. Esse evento foi gravado em vídeo, e distribuído em formato de DVD.

O Sunday permanece em atividade até hoje, com Helio Costa Manso, Vivian Costa Manso e Naná Fernandez, fazendo a noite paulistana mais dançante.

Procure a Banda Sunday nas redes sociais e fique por dentro da agenda de shows.

Discografia 
1970 - Hand by Hand (Side by Side)/Rain AUDIO
1970 - Well All Right/A Hard Way To Go AUDIO
1971 - Let's Make A Prayer/All The Words To Me AUDIO
1971 - Sit Down/I've Been A Bad Bad Boy/Children of My Mind/I'm Unhappy In This World AUDIO
1972 - Sunday (1972) AUDIO
1973 - Coralie/Forgive My Love (The Carpet Baggers) AUDIO
1970 - I'm Gonna Get Married (compacto) AUDIO
1981 - Country Music - The Midnight Ramblers
1982 - Os Imigrantes - Trilha Sonora (participação)
1999 - Hits Again - Participação
2000 - Celebration 2000 - DVD

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas formadas em 1970
Bandas de rock do Brasil
Grupos musicais de língua inglesa do Brasil